Der Pot Black 1993 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1993/94. Das Turnier kehrte nach zwei Ausgaben an anderen Spielorten wieder zurück in die Pebble Mill Studios im englischen Birmingham, wo es im August 1993 ausgetragen wurde und später im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Steve Davis gewann mit einem Finalsieg über Mike Hallett seinen vierten Pot-Black-Titel, wogegen David Roe mit einem 104er-Break das erst vierte Century Break der Turniergeschichte gelang. Das Turnier war die letzte Ausgabe vor der erneuten Einstellung des Pot Blacks, der erst zwölf Jahre später wieder wiederbelebt wurde.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 34.000 Pfund Sterling ausgeschüttet, von denen knapp ein Drittel an den Sieger ging.

Turnierverlauf 
Die sechzehn Teilnehmer spielten erneut ein Turnier im K.-o.-System aus. Achtel- und Viertelfinalpartien gingen jeweils nur über einen Frame, die Halbfinalpartien wurden durch die Ergebnisse zweier Frames entschieden und das Finale im Modus Best of 3 Frames ausgetragen.

Finale 
Steve Davis begleitete das Turnier bereits seit Ende der 1970er-Jahre und hatte bereits dreimal gewonnen, zuletzt 1991. Für Mike Hallett dagegen war es erst die zweite Teilnahme am Turnier. Davis wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 2:0. Damit gewann er seinen vierten Titel beim Pot Black, wodurch er alleiniger Rekordsieger des Turnieres wurde.

Einzelnachweise 

1993
Billardturnier in Birmingham
Snookerveranstaltung 1993